Feings, commune française de Loir-et-Cher
 Feings, commune française de l'Orne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France